Limestone megye (Alabama)
 Limestone megye (Texas)